Джун Дайа́н Рафаэ́ль (; род. ) — американская актриса, комедиантка и сценаристка.

Жизнь и карьера 
Рафаэль родилась 4 января 1980 года в Роквилл-Сентер, штат Нью-Йорк, в семье Джона и Дайан Рафаэль. У неё есть две старших сестры — Лорен Рафаэль и актриса Деанна Рафаэль.

Джун Дайан начала свою карьеру в 2002 году. Она наиболее известна как комедийная актриса и сценаристка. Сотрудничает с Кэйси Уилсон.

С 10 октября 2009 года Джун Дайан замужем за актёром , с которым она встречалась 5 лет до их свадьбы. У супругов есть два сына — Гас (род. 2014) и Сэм (род. 2016).

Примечания

Ссылки 

Комедиантки США
Подкастеры США
Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Саут-Сайд (Роквилл-Центр)
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета